Nositelkou tohoto jména byly tyto ženy:
 Marie z Lusignanu (1215 – 1251/1253), dcera kyperského krále Huga I., hraběnka z Brienne
 Marie z Lusignanu († 1260), dcera Radulfa II. z Lusignanu, hraběnka z Eu
 Marie z Lusignanu (1273 – 1319), dcera kyperského krále Huga III., královna aragonská
 Marie z Lusignanu (1381 – 1404), dcera kyperského krále Jakuba I., královna neapolská